Foss kan betyde flere ting:

 FOSS er et akronym for Free and Open Source Software.
 Fos et vandløb med kraftig strøm, en elv.

Familienavn 
Slægter med navnet Foss:

Den lærde slægt Foss
Slægten kan føres tilbage til magister Christen Foss eller Reff (1553—1625), der først var lektor i Viborg, senere kannik i Århus og fra 1581 rektor ved Viborg Katedralskole.

Blandt efterkommerne efter Christen Foss er:
 Niels Foss (1588—1645), provincialmedicus i Skåne
 Christian Foss (1626—80), livlægen
 Matthias Foss (1627—83), biskop
 Jens Foss (1629—87), læge
 Niels Foss (1670-1751) bogsamler

Præste- og Embedsmandsslægten

Denne Foss-slægt begynder med Lauritz Foss (død 1640), der fra 1602 var kapellan, senere sognepræst i Stepping og Frørup.

Blandt efterkommerne af Lauritz Foss er:
 Aage Hjalmar Foss (1853—94), operasanger
 Harald Foss (1843-1922), landskabsmaler
 Pianistinden Emma Foss (1861-1926), der var gift med komponisten Siegfried Langgaard
 Einar Alexander Foss (1858—1925), ingeniør
 Einar Philip Foss (1893 – 1967) erhvervsmand og politiker
 Erling Foss (1897 – 1982) erhvervs- og modstandsmand
 Nils Foss (1928 - 2018) direktør og civilingeniør
 Lars Foss (1924 – 2007) direktør og civilingeniør

Kilde 
 DANSK BIOGRAFISK LEKSIKON, 1932-44, Grundlagt af C. F. Bricka, Bind 7 side 187 

Slægter fra Danmark